

Праздники и памятные дни 
См. также: :Категория:Праздники 29 марта

Национальные 
  — День памяти героев. Установлен в память вооружённого восстания малагасийского народа против французских колонизаторов в 1947 году. Восстание было подавлено в 1948 году.
  — День специалиста юридической службы.
  — .
  — .
  — День Боганды.

Религиозные

Католицизм 
 Память святого ;
 память Евстахия Люксёйского;
 память святой Глэдис;
 память святого Гвинллиу.

Православие29 марта 2015 года  // Православие и мир, православный календарь, 2015 г. 
 Память мученика Сави́на Ермопольского (Египетского) (287 год);
 память мученика Папы Ларандского (305—311);
 память святителя Серапиона, архиепископа Новгородского (1516 год);
 память апостола от 70-и Аристовула, епископа Вританийского (Британского) (I век);
 память священномученика Александра, папы Римского (119 год);
 память мученика Иулиана Аназарвского (IV век);
 память священномучеников Трофима и Фала, пресвитеров Лаодикийских (ок. 300 года);
 память преподобного Христодула Чудотворца.

Именины 
 Католические: Бертольд, Гвинллиу, Глэдис, Евстахий.
 Православные: Александр, Антоний, Аристобул, Дионисий, Емилиан, Иван, Павел, Папа, Патрикия, Пимен, Роман, Савин, Серапион, Трофим, Фал, Христодул, Юлиано

События 
См. также: :Категория:События 29 марта

До XVIII века 
 845 — викинги напали и разграбили Париж.
1430 — войска Мурада II взяли Салоники на 8 год осады.
1461 — битва при Таутоне, самое кровопролитное сражение в ходе войны Алой и Белой Розы.
 1638 — шведские лютеране основали первое постоянное поселение европейцев в Делавэре.

XVIII век 
 1778 — английский капитан Джеймс Кук стал первым европейцем, высадившимся на острове Ванкувер.
 1795 — немецкий композитор Людвиг ван Бетховен впервые дал концерт в Вене.
 1798 — французами провозглашено создание Гельветической республики (Швейцария).

XIX век 
 1823 — в Николаеве заложен первый русский паровой военный корабль «Метеор».
1847 —  американские войска взяли Веракрус после 20 дней осады.
 1848
 Ниагарский водопад остановился более чем на 30 часов из-за образования на реке Ниагара ледяных пробок.
 Революционные события в Германии. В этот день в Берлине было сформировано либеральное правительство.
 1867 — в Англии принят Североамериканский акт о создании Канады.
 1873 — писатель Лев Толстой начал работу над романом «Анна Каренина».
 1886 — одержав победу в матче с Иоганном Цукертортом, Вильгельм Стейниц стал первым официальным чемпионом мира по шахматам.

XX век 
 1911 — в Санкт-Петербурге учреждён Российский олимпийский комитет.
 1917 — в ходе празднования «Дня революции» в Киеве снесён памятник Петру Столыпину.
 1927 — в провинции Онтарио (Канада) отменён «сухой закон», вместо которого введён правительственный контроль за торговлей алкоголем.
 1940
 Банк Англии выпустил первые бумажные деньги с высокой степенью защиты от подделок — тонкой металлической нитью в бумаге.
 В СССР приказом наркома обороны создана Военная академия командно-штурманского состава ВВС (с 1968 года — Военно-воздушная академия им. Ю. А. Гагарина).
  — бомбардировка Любека.
 1945
 Войска 57-й армии и Первой болгарской армии начинают Надьканижско-Кёрмендскую операцию против немецких войск в Венгрии.
 Постановлением ГКО № 7950 на вооружение Красной Армии принят танк ИС-3.
 1947 — на Мадагаскаре началось одно из самых крупных восстаний за всю его историю.
 1955 — в Москве прошла защита кандидатской диссертации Юрия Кнорозова (была присвоена сразу степень доктора наук), дешифровавшего письменность майя.
  — ратифицирована двадцать третья поправка к Конституции США.
 1965 — на 3-м метровом телеканале в Москве начала вещание «Третья программа ЦТ».
  — Война во Вьетнаме: последний американский солдат покинул Южный Вьетнам.
 1974
 американский космический аппарат «Маринер-10» сделал фотографии планеты Меркурий.
 в Китае, в окрестностях города Сиань, местные жители случайно обнаружили «Терракотовую армию», захороненную более 2000 лет назад.
  — «Дефисная война»: парламент Чехословакии принял решение, что название страны будет писаться слитно по-чешски и через дефис по-словацки.
  — промышленный индекс Доу Джонса впервые превысил отметку в 10 000 пунктов во время роста «пузыря доткомов».

XXI век 
  — Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония вступили в НАТО.
  — взрывы на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» в московском метро, 41 погибший.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся 29 марта

До XIX века 
 1561 — Санторио Санторио (или Санкториус; ум. 1636), итальянский врач, анатом, физиолог, первым использовавший термометр и измеритель пульса.
 1728 — граф Кирилл Разумовский (ум. 1803), российский государственный и военный деятель, генерал-фельдмаршал, президент Российской академии наук (1746—1798), последний гетман Войска Запорожского (1750—1764).
 1735 — Иоганн Карл Август Музеус (ум. 1787), немецкий писатель, литературный критик, филолог и педагог, автор сборника «Народные сказки немцев».
 1769 — Никола Жан де Дьё Сульт (ум. 1851), главный маршал Франции (1847), герцог Далматский (1807), участник революционных и наполеоновских войн.
 1784 — Кирилл Хлебников (ум. 1838), русский этнограф, этнолог и путешественник, директор Российско-Американской компании, биограф первооткрывателей Русской Америки.
 1790 — Джон Тайлер (ум. 1862), 10-й президент США (1841—1845).
 1791 — Дмитрий Бибиков (ум. 1870), генерал, герой Бородинской битвы, министр внутренних дел России (1852—1855).

XIX век 
 1805 — Эжен Шнайдер (ум. 1875), французский учёный, политик и бизнесмен-промышленник.
 1807 — Алексей Филомафитский (ум. 1849), врач, один из основоположников русской физиологии, профессор.
 1848 — Алексей Куропаткин (ум. 1925), русский генерал, военный министр, член Государственного совета.
 1853 — граф Павел Бенкендорф (ум. 1921), генерал от кавалерии, обер-гофмаршал Двора российского императора Николая II.
 1864 — Поль Рансон (ум. 1909), французский художник, дизайнер и график, теоретик и педагог.
 1879 — Алан Хендерсон Гардинер (ум. 1963), английский египтолог, открывший «Лейденский папирус».
 1887 — Михаил Евдокимов-Рокотовский (ум. 1967), русский советский учёный-строитель (строительство железных дорог, мостов, туннелей), профессор.
 1889 — Уорнер Бакстер (ум. 1951), американский киноактёр, лауреат премии «Оскар».
 1895 — Эрнст Юнгер (ум. 1998), немецкий офицер, писатель, эссеист, военный теоретик, философ.
 1899 — Лаврентий Берия (расстрелян в 1953), советский государственный и партийный деятель, руководитель органов госбезопасности.
 1900 — Владимир Корш-Саблин (ум. 1974), белорусский кинорежиссёр и киноактёр, народный артист СССР.

XX век 
 1906 — Тамара Ханум (наст. имя Тамара Артёмовна Петросян; ум. 1991), советская узбекская танцовщица, певица, актриса, хореограф, народная артистка СССР.
 1908
 Леонид Варпаховский (ум. 1976), режиссёр театра и кино, киновед, сценарист, художник, народный артист РСФСР.
 Владимир Канделаки (ум. 1994), певец (бас-баритон), театральный режиссёр, актёр, народный артист СССР.
 1918
 Александр Довженко (ум. 1995), советский и украинский психотерапевт, нарколог, автор метода лечения алкогольной зависимости с помощью кодирования.
 Сэм Уолтон (ум. 1992), американский бизнесмен, основатель сетей магазинов Walmart и Sam’s Club.
 1925 — Людмила Лядова (ум. 2021), композитор, пианистка, певица, народная артистка РСФСР.
 1927 — Джон Вейн (ум. 2004), английский фармаколог, лауреат Нобелевской премии по физиологии или медицине (1982).
 1929 — Леннарт Мери (ум. 2006), эстонский писатель, режиссёр и политик, президент Эстонии (1992—2001).
 1931 — Алексей Губарев (ум. 2015), советский лётчик-космонавт, генерал-майор авиации, дважды Герой Советского Союза.
 1933 — Эухенио Хорхе (ум. 2014), кубинский волейбольный тренер, один из лучших в истории мирового волейбола.
 1935 — Николай Анфимов (ум. 2019), советский учёный-ракетостроитель, академик РАН, в 2000—2008 гг. директор ЦНИИМАШ Росавиакосмоса.
 1936 — Станислав Говорухин (ум. 2018), советский и российский кинорежиссёр, актёр, сценарист, продюсер, политик и общественный деятель, народный артист РФ.
 1939 — Теренс Хилл (наст. имя Марио Джиротти), итальянский киноактёр и режиссёр.
 1942 — Борис Романов, советский и российский актёр театра и кино, народный артист РФ.
 1943
 Эрик Айдл, британский актёр и сценарист, участник комик-группы «Монти Пайтон».
 Вангелис (Эвангелос Одиссеас Папатанасиу; ум. 2022)), греческий музыкант, композитор, мастер электронной музыки.
 Джон Мейджор, 72-й премьер-министр Великобритании (1990—1997).
 1944 — Терри Джекс, канадский поп-музыкант, автор-исполнитель, продюсер.
 1947 — Виктор Потапов (погиб в 2017), советский яхтсмен, заслуженный мастер спорта.
 1951 — Александр Фатюшин (ум. 2003), актёр театра, кино и дубляжа, заслуженный артист РСФСР.
 1952 — Теофило Стивенсон (ум. 2012), кубинский боксёр, трёхкратный чемпион мира и Олимпийских игр.
 1955 — Брендан Глисон, ирландский актёр театра, кино и телевидения, режиссёр, сценарист, музыкант.
 1957
 Кристофер Ламберт, французский и американский киноактёр, продюсер, сценарист, лауреат премии «Сезар».
 Элизабет Хэнд, американская писательница-фантаст.
 1960 — Ю Несбё, норвежский писатель и музыкант.
 1963 — Раймонд Дебевец, югославский и словенский стрелок из винтовки, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы.
 1964
 Александр Волков, советский и украинский баскетболист, чемпион Европы (1985) и Олимпийских игр (1988).
 Эль Макферсон, австралийская топ-модель, актриса и дизайнер.
  — Красимир Балаков, болгарский футболист и тренер.
 1968
 Люси Лоулесс (урожд. Райан), новозеландская актриса, продюсер, певица, фотомодель.
 Владимир Пресняков-младший, советский и российский поп-певец, клавишник, композитор, танцор и актёр.
 1973 — Марк Овермарс, нидерландский футболист и футбольный функционер.
 1976
 Дженнифер Каприати, американская теннисистка, бывшая первая ракетка мира, победительница 3 турниров Большого шлема, олимпийская чемпионка (1992).
 Ирина Круг, российская эстрадная певица, исполнительница русского шансона.
 1980 — Билл Демонг, американский двоеборец, олимпийский чемпион, чемпион мира.
 1986 — Иван Ухов, российский прыгун в высоту, чемпион мира (2010), двукратный чемпион Европы.
 1987 — Димитри Пайе, французский футболист.
 1990 — Джесси Вольт, канадская и французская порноактриса.
 1991
 Айрин (наст. имя Пэ Джу Хён), южнокорейская певица, актриса, телеведущая, модель, участница гёрл-группы «Red Velvet».
 Н’Голо Канте, французский футболист малийского происхождения, чемпион мира (2018).
 Хейли Макфарланд, американская актриса кино и телевидения, певица и танцовщица.
 1992 — Крис Массолиа, американский актёр.
 1993 — Торган Азар, бельгийский футболист.
 1994 — Анастасия Костенко, российская модель, вторая вице-мисс Россия 2014 г.
 1996 — Ульяна Синецкая, российская певица, солистка женских поп-групп «CASH» и «ВИА Гра».

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие 29 марта

До XX века 
 1772 — Эммануил Сведенборг (р. 1688), шведский учёный-естествоиспытатель, мистик, теософ, изобретатель.
 1792 — Густав III (р. 1746), король Швеции (с 1771).
 1814 — Клодион (наст. имя Клод Мишель; р. 1738), французский скульптор.
 1836 — Надежда Пушкина (урожд. Надежда Осиповна Ганнибал; р. 1775), мать А. С. Пушкина.
 1891 — Жорж-Пьер Сёра (р. 1859), французский художник-постимпрессионист.
 1892 — Уильям Боумен (р. 1816), английский хирург и гистолог.
 1900 — Леонид Радин (р. 1860), русский революционер, поэт, изобретатель.

XX век 
 1903 — Иштван Данко (р. 1858), популярный цыганский скрипач и композитор из Австро-Венгрии.
 1908 — Григорий Гершуни (р. 1870), российский террорист, один из основателей боевой организации партии эсеров.
 1912
 погиб Роберт Скотт (р. 1868), английский полярник, исследователь Антарктиды (дата предположительная).
 Габриел Сундукян (р. 1825), армянский писатель и драматург.
 1913 — Павел Корф (р. 1837), российский политик, общественный деятель, один из основателей партии «Союз 17 октября».
 1937 — Кароль Шимановский (р. 1882), польский композитор и пианист.
 1949 — Николай Гамалея (р. 1859), русский советский врач, микробиолог, эпидемиолог, академик АМН СССР.
 1962 — Анатолий Рыбаков (р. 1919), советский кинорежиссёр.
 1970
 Лев Кулешов (р. 1899), кинорежиссёр, актёр, сценарист, теоретик кино, народный артист РСФСР.
 Анна Стронг (р. 1885), американская журналистка и писательница коммунистического направления.
 1979 — Анри Анспах (р. 1882), бельгийский фехтовальщик еврейского происхождения, олимпийский чемпион. 
 1982 — Карл Орф (р. 1895), немецкий композитор и музыкальный педагог.
 1986 — Леонид Грошев (р. 1914), советский военный лётчик, гвардии капитан, Герой Советского Союза.
 1987 — Акакий Шанидзе (р. 1887), грузинский филолог, академик АН Грузинской ССР.
 1988 — Аркадий Бочкарёв (р. 1931), советский баскетболист, серебряный призёр олимпийских игр.
 1989 — Бернар Блие (р. 1916), французский актёр, лауреат премии «Сезар».
 1993 — Штефан Угер (р. 1930), словацкий кинорежиссёр и сценарист.
 1996 — Николай Парийский (р. 1900), советский геофизик, астроном, автор теории происхождения Солнечной системы.

XXI век 
 2009
 Элен Левитт (р. 1913), американская фотохудожница, сценаристка, оператор-постановщик.
 Владимир Федотов (р. 1943), советский футболист, футбольный тренер.
 2015 — Джонрид Абдуллаханов (р. 1929), узбекский писатель-прозаик, поэт, драматург и журналист.
2016 — Нил Гилевич (р. 1931), белорусский поэт, переводчик, литературовед, фольклорист и общественный деятель. 
 2017 — Алексей Абрикосов (р. 1928), советский, российский и американский физик-теоретик, нобелевский лауреат (2003).
 2019 — Аньес Варда (р. 1928), французский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 2020
 Филип Уоррен Андерсон (р. 1923), американский физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии (1977).
 Юрий Бондарев (р. 1924), русский советский писатель и сценарист, общественный деятель.
 Кшиштоф Пендерецкий (р. 1933), польский композитор, дирижёр, педагог.

Народный календарь, приметы и фольклор Руси 
Саввин (Савин) день.
 Если в этот день тепло, то вся весна будет тёплой.
 В старину на Руси поговаривали: «На Савина сани покинь, телегу подвинь».

См. также

Примечания